Bayaguana kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Bayaguana (kommun), Monte Plata, 
 Bayaguana (ort), Monte Plata,